Antek – nowela Bolesława Prusa
 Antek – czarno-biały film fabularny, dramat z roku 1971 w reżyserii Wojciecha Fiwka, ekranizacja noweli
 Antek – polski film, dramat offowy z 2010 roku